Валенсия-де-лас-Торрес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 210 км². Население — 695 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 117 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бадахоса